Bupleurum amplexicaule är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Philippe de Clairville. Bupleurum amplexicaule ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
amplexicaule